Karol II Styryjski (1540–1590) – arcyksiążę austriacki
 Karol Habsburg (1590–1624) – biskup wrocławski, wielki mistrz zakonu krzyżackiego, wicekról Portugalii
 Karol Habsburg (1607–1632) – infant Hiszpanii i Portugalii, arcyksiążę austriacki
 Karol Habsburg (1649–1664) – arcyksiążę austriacki, biskup wrocławski i ołomuniecki, koadiutor wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego
 Karol Habsburg (1745–1761) – arcyksiążę austriacki
 Karol Habsburg (1771–1847) – arcyksiążę austriacki, książę cieszyński, wódz austriacki w czasie wojen napoleońskich
 Karol Ferdynand Habsburg (1818–1874) – arcyksiążę austriacki
 Karol Stefan Habsburg (1860–1933) – arcyksiążę austriacki, prezes Akademii Umiejętności w Krakowie
 Karol I Habsburg (1887–1922) – cesarz Austrii i król Węgier
 Karol Olbracht Habsburg (1888–1951) – arcyksiążę austriacki, polski oficer 
 Karol Habsburg (ur. 1961) – deputowany Parlamentu Europejskiego, suweren Orderu Złotego Runa